Kruse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James J. Kruse
 Walther Kruse